764 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 764 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области.Код 438213.
 Разъезд 764 км — разъезд и платформа  Приволжской железной дороги в Волгоградской области.Код 613114.